Dukuh (Banyudono), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuh (Bayat), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuh (Cibungbulang), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuh (Indramayu), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuh (Kapetakan), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuh (Kramat Jati), een plaats in Indonesië
Dukuh (Lembeyan), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuh (Mojolaban), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuh (Ngadiluwih), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuh (Ngargoyoso), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuh (Ibun), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuh (Sukoharjo), een bestuurslaag in Indonesië